Michele Alboreto, italijanski dirkač Formule 1, * 23. december 1956, Milano, Italija, † 25. april 2001, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Nemčija.

Življenjepis 
Michele Alboreto je pokojni dirkač Formule 1. Kariero v Formuli 1 je začel v sezoni 1981 pri Tyrrellu, kjer je v sezonah  in  dosegel po eno zmago (Velika nagrada Las Vegasa 1982 in Velika nagrada vzhodnih ZDA 1983). Nato se je pred sezono 1984 preselil v Ferrari in z eno zmago na Veliki nagradi Belgije in še tremi uvrstitvami na stopničke končal na četrtem mestu v prvenstvu. V naslednji sezoni 1985 pa je bil še uspešnejši, saj je z dvema zmagama na Velikih nagradah Kanade in Nemčije v prvenstvu zaostal le za Francozom Alainom Prostom. Naslednje tri sezone pri Ferrariju so bile manj uspešne, saj mu ni uspelo več zmagati, dosegel pa je še nekaj uvrstitev na stopničke v vsaki sezoni. V sezoni 1989 je spet s Tyrrellom dosegel še ene stopničke, nato pa dirkal brez večjih uspehov v majhnih ekipah do sezone 1994, po kateri je končal kariero v Formuli 1.

Med letoma 1996 in 2000 se je redno udeleževal vzdržljivostnih dirk 24 ur Le Mansa z nemškim moštvom Joest Racing. Na dirki leta 1997 je s sovoznikoma Stefanom Johanssonom in Tomom Kristensenom dosegel skupno zmago. Konec aprila 2001 se je na progi EuroSpeedway Lausitz v vzhodni Nemčiji pripravljal, da bi junija spet nastopil na dirki 24 ur Le Mansa. Pri enem izmed testov mu je pri visoki hitrosti počila guma in se je smrtno ponesrečil.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 2 
(legenda)

Formula 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 

 seznam italijanskih dirkačev

Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1
Footworkovi dirkači Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1